Plancherel (famille)

 Michel Plancherel (1885-1967), mathématicien suisse